Kirche von Unten steht für:
 Initiative Kirche von unten, ökumenisches Netzwerk amtskirchen- und gesellschaftskritischer Gruppen und Initiativen
 Kirche von Unten (DDR), evangelische oppositionelle Bürgerbewegung

Siehe auch:
 Wir sind Kirche